Sassenberg ist der Name folgender Ortschaften:

 Sassenberg, Stadt im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Sassenberg, Ort in der Gemarkung Oberhau der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bauwerke:
 Burg Sassenberg

Sassenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Sassenberg (* 1971), deutscher Sozialpsychologe und Hochschullehrer
 Ulrike Sassenberg-Walter (* 1955), deutsche Juristin und Richterin
 Volker Sassenberg (* 1968), deutscher Musik- und Hörspielproduzent

Siehe auch:
 Sassenburg (Begriffsklärung)